Мария Воронцова:
 Воронцова, Мария Александровна (1902—1956) — советский биолог.
 Воронцова, Мария Владимировна  (род. 1985) — российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии, старшая дочь Владимира Путина.
 Воронцова, Мария Сергеевна (род. 1979) — российский ботаник